Molinara kan syfta på:

 Molinara (vindruva) – en druva i Venetoregionen i nordöstra Italien

Geografi

Italien 

 Molinara, kommun, Kampanien, Provincia di Benevento, 

Robotskapade Italienförgreningar